Sabina van Beieren (1492–1564), hertogin van Beieren, echtgenote van Ulrich van Württemberg (1487-1550)
 Sabina van Palts-Simmern (1528–1578), hertogin van Beieren en paltsgravin aan de Rijn, echtgenote van Lamoraal van Egmont (1522–1568)